Hostert – miejscowość w Luksemburgu, w gminie Niederanven
 Hostert – miejscowość w Luksemburgu, w gminie Rambrouch